

Sigle 
 Colecistectomia Videolaparoscopica – metodologia chirurgica di resezione della cistifellea 
 Corpo volontari della libertà – organizzazione militare partigiana della resistenza italiana

Codici 
 CVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Vogel (Papua Nuova Guinea)
 CVL – hull classification symbol di Small/Light Aircraft Carrier – portaerei leggera